Мака́ров (Мака́рова) — російське прізвище, а також топонім.

Анатолій 
 Макаров Анатолій Васильович — Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидат медичних наук, професор.
 Макаров Анатолій Миколайович — український письменник, культуролог, дослідник київської старовини.

Андрій 
 Макаров Андрій Тимофійович — Герой Радянського Союзу.

Аркадій 
 Макаров Аркадій Сергійович — Герой Радянського Союзу.

Богдан 
 Макаров Богдан Андрійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Вадим 
 Макаров Вадим Вілійович — Герой Росії.

Валентин 
 Макаров Валентин Григорович  (1934—1998) — радянський і український актор театру, кіно і телебачення. Заслужений артист УРСР (1977).
 Макаров Валентин Миколайович — Герой Радянського Союзу.

Валерій 
 Макаров Валерій Миколайович (*1947) — радянський футболіст, воротар.

Василь 
 Макаров Василь Васильович — радянський футболіст.
 Макаров Василь Йосипович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Василь Маркелович — Герой Радянського Союзу.

Віктор 
 Макаров Віктор Васильович — український науковець, контр-адмірал, начальник Севастопольського військово-морського інституту імені П. С. Нахімова.
 Макаров Віктор Львович — український піаніст, відомий викладач.
 Макаров Віктор Матвійович — Герой Соціалістичної Праці.

Владислав 
 Макаров Владислав Романович (1997—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Володимир 
 Макаров Володимир Іванович (1947—1979) — радянський футболіст.
 Макаров Володимир Іванович (1970) — шахтар, Герой України.
 Макаров Володимир Леонідович (1941) — український математик, академік НАН України.

Геннадій 
 Макаров Геннадій Юхимович ( 1943) — радянський футболіст, виступав на позиції півзахисника, згодом — радянський та український тренер.

Георгій 
 Макаров Георгій Георгійович — полковник медичної служби, заслужений лікар України (2019), хірург, учасник російсько-української війни.

Денис 
 Макаров Денис Миколайович — російський хокеїст.
 Денис Макаров (1986) — німецький боксер.

Дмитро 
 Макаров Дмитро Євгенович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаров Дмитро Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаров Дмитро Олексійович — Герой Радянського Союзу.

Євген 
 Макаров Євген Кирилович (1842—1884) — художник, академік петербурзької Академії мистецтв (з 1871)

Зосим 
 Макаров Зосим Ісакович — Герой Радянського Союзу.

Іван 
 Макаров Іван Георгійович — Герой Соціалістичної Праці.
 Макаров Іван Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Іван Костянтинович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Іван Кузьмич (1822—1897) — російський художник-портретист.

Ігор 
 Макаров Ігор Вікторович — білоруський дзюдоїст, олімпійський чемпіон.
 Макаров Ігор Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Костянтин 
 Макаров Костянтин Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Костянтин Леонідович — російський хокеїст.

Микола 
 Макаров Микола Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Микола Григорович — повний кавалер ордена Слави.
 Макаров Микола Федорович — радянський конструктор зброї, Герой Соціалістичної Праці.
 Макаров Микола Якимович — Герой Соціалістичної Праці.
 Макаров Микола Якович — чиновник, журналіст, культурно-просвітній діяч, знайомий Тараса Шевченка

Михайло 
 Макаров Михайло Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Михайло Васильович (1916 — 1944) — льотчик.
 Макаров Михайло Маркович — сценарист.
 Макаров Михайло Опанасович — Герой Радянського Союзу.

Олег 
 Макаров Олег Анатолійович ( 1965) — український юрист, народний депутат України 9-го скликання.
 Макаров Олег Григорович — двічі Герой Радянського Союзу.
 Макаров Олег Михайлович (1985—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаров Олег Олександрович (1929–1995) — радянський футболіст, воротар київського «Динамо».

Олексій 
 Макаров Олексій Трифонович — Герой Радянського Союзу.

Олександр 
 Макаров Олександр Денисович — повний кавалер ордена Слави.
 Макаров Олександр Олександрович (державний діяч) (1857 — 1919) — російський державний діяч. Міністр внутрішніх справ (1911—1912) і міністр юстиції (1916) Російської імперії.
 Макаров Олександр Максимович (1906–1999) — радянський і український ракетобудівник.
 Макаров Олександр Олександрович (1935) — радянський і український ракетобудівник, син Макарова Олександра Максимовича.

Павло 
 Макаров Павло Васильович (1897–1970) — ад'ютант генерала-полковника Добровольчої армії В. З. Май-Маєвського.
 Макаров Павло Олександрович (1921–1944) — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Павло Сергійович — Герой Соціалістичної Праці.

Петро 
 Макаров Петро Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Петро Фелдорович — Герой Радянського Союзу.

Руслан 
 Макаров Руслан Анатолійович (1993—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Сергій 
 Макаров Сергій Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Макаров Сергій Володимирович (1990—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макаров Сергій Миколайович (1900—1983) — радянський вчений в галузі виноградарства.

Степан 
 Макаров Степан Осипович (1848–1904) — російський флотоводець, океанограф, полярний дослідник, кораблебудівник, віце-адмірал.

Федір 
 Макаров Федір Петрович — Герой Соціалістичної Праці.

Юрій 
 Макаров Юрій Борисович (1970) — радянський та український футболіст, чемпіон світу серед юнацьких команд (U-17).
 Макаров Юрій Володимирович (24 квітня 1955) — головний редактор часопису «Український тиждень».

Топонім 

 Макаров — місто в Росії, у Сахалінській області

Див. також 
 Макарова
 Макаров (хасидська династія)

Російські прізвища